Ricardo Nascimento ist der Name folgender Personen:

* Ricardo Nascimento (Fußballspieler, 1974) (* 1974), portugiesischer Fußballspieler 
 Ricardo Nascimento (Fußballspieler, 1987) (* 1987), brasilianischer Fußballspieler 
 Ricardo Nascimento (Badminton), portugiesischer Badmintonspieler